Konsulat Estonii w Gdańsku (Eesti konsulaat Danzigi, Konsulat von Estland in Danzig) – estońska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Estonii w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1921. Urząd funkcjonował do 1940, zaś jego kierownik został zamordowany 11 listopada 1939 w Piaśnicy. 

W maju 2012 r. Estonia otworzyła ponownie swój konsulat w Gdańsku. Konsulem honorowym został były prezydent Gdańska i prawnik Tomasz Posadzki.

Kierownicy konsulatu 
 1922-1939 - Witold Kukowski, konsul (1882-1939)
 1939-1940 - Hans Pärjol, p.o. kier. urzędu (1914-)

Siedziba 
 Langer Markt 18 (obecnie Długi Targ) (1922)
 Stadtgraben 6 (Podwale Grodzkie) (1925)
 Langer Markt 18 (1927-1931)
 Dominikswall 13 (Wały Jagiellońskie) (1930)
 Elisabethwall 9 (Wały Jagiellońskie) (1933)
 Jopengasse 66 (ul. Piwna) (1934-1936)
 Hundegasse 35 (ul. Ogarna) (1938-1939)

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I. Europa 1918-2006, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2007, s. 584, 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig
 roczniki Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat, Berlin

Zobacz też 
 Ambasada Estonii w Polsce

Przypisy 

Gdańsk
Dawne misje dyplomatyczne i konsularne w Polsce
Misje dyplomatyczno-konsularne w Gdańsku
Konsulat Estonii w Gdańsku